Албани:

 Албани — город в Западной Австралии.
 Албани — аэропорт, расположенный в Албани, Западная Австралия.

См. также 
 Олбани
 Альбани